ZHO – codice ISO 639-2 alpha-3 (T) per la lingua cinese
 ZHO – codice aeroportuale IATA della stazione di Houston (Columbia Britannica) (Canada)